Пол Бойєр Пол Делос Бойєр (;  31 липня 1918 року, Прово, штат Юта, США) — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1997 р.
 1215 Бойєр (1215 Boyer) — астероїд головного поясу, відкритий 19 січня 1932 року.
 Дерек Бойєр (,  14 січня 1969, Лаутока, Віті-Леву, Фіджі) — колишній ломус та актор з Фіджі.